Van Acker ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Van Acker (1898–1975), belgischer Premierminister
 Charles van Acker (1912–1998), US-amerikanischer Rennfahrer
 Drew Van Acker (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Evi Van Acker (* 1985), belgische Seglerin
 Flori van Acker (1859–1940), belgischer Maler
 Florian Van Acker (* 1997), belgischer Para-Tischtennisspieler
 Frank Van Acker (1929–1992), belgischer Politiker

Siehe auch:
 Regierung Van Acker
 Acker (Familienname)
 Vanacker